11-й выпуск Тура Калифорнии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам штата Калифорния в США. Гонка прошла с 15 по 22 мая 2016 года в рамках Американского тура UCI 2016. Победу одержал французский велогонщик Жулиан Алафилипп из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 10 команд категории UCI WorldTeam. Также были приглашены 3 проконтинентальные команды и 5 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли все 144 спортсмена. До финиша доехал 131 гонщик.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен 28 января 2016 года. Он включал 8 этапов общей протяжённостью 1253,8 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2 
Победителем горного этапа стал американец Бен Кинг из . Он, а также Уилл Барта (Axeon–Hagens Berman), Эван Хаффман (Rally Cycling) и Синдре Лунке () отобрались в отрыв дня, который набрал над пелотоном значительное преимущество, доходившее на середине дистанции до 7 мин. 30 сек. На финише этапа впереди остались Кинг и Хаффман, которые успели разыграть спринт, не будучи настигнутыми пелотоном. Сильнейшим оказался Кинг, которому также досталась желтая майка лидера гонки.

Этап 3 
Победу на самом сложном по рельефу этапе гонки одержал 23-летний французский велогонщик Жюлиан Алафилипп из команды «». Атаковав из группы генеральщиков на финальном подъеме, он сумел обойти гонщиков, ушедших ранее в отрыв и финишировал соло, опередив пришедшего вторым Питера Стетину () на 15 секунд. Третьим, спустя 25 секунд после Алафилиппа, к финишу приехал Джордж Беннет (). В таком же порядке они разместились в промежуточной генеральной классификации.

Этап 4

Этап 5 
Триумфатором этапа стал латвийский велогонщик Том Скуйиньш из . Он отобрался в многочисленный отрыв дня, в котором под конец дистанции, кроме него остались Адам Де Вос (Rally Cycling) и Хавьер Зандио (). После поздней атаки латвийца за ним усидел только Де Вос, Зандио отстал. В спринтерской дуэле с канадцом Скуйиньш вышел победителем.

Этап 6 
Лучшее время в индивидуальном старте показал австралиец Роан Деннис из . Трассу длиной 20.3 км он преодолел за 24 мин. 16 сек со средней скоростью 50.19 км/ч. Это позволило ему подняться на второе место в общем зачете. Жюлиан Алафилипп () сохранил лидерство в гонке, показав 8-е время.

Этап 7

Этап 8

Лидеры классификаций 
На Туре Калифорнии 2016 разыгрывались пять разных маек. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался желтой майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на всех этапах, кроме этапа 6 (индивидуальной гонки): 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер спринтерской классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на всех этапах, кроме этапа 6 и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Белая майка в красный горошек присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъёмов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория: высшая, первая, вторая или третья. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось и больше гонщиков имели возможность их получить.

Лидер молодёжной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 23-х лет.

После каждого этапа синей майкой отмечался гонщик, который по мнению жюри гонки «лучше всего продемонстрировал характер тех, кто борется с раком / сердечными заболеваниями» (самый атакующий, активный, упорный) в соответствии со спонсорами майки.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Калифорнии 2016 на FirstCycling
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в США в 2016 году
Май 2016 года